Лесово́е (с  — Лесное) — название населённых пунктов на Украине:

Винницкая область 
 Лесовое — село в Барском районе.

Волынская область 
 Лесовое — село в Маневичском районе.

Житомирская область 
 Лесовое — село в Барановском районе.
 Лесовое (быв. Червоная Зирка) — село в Бердичевском районе.
 Лесовое (быв. Дзержинск) — село в Емильчинском районе.
 Лесовое — село в Малинском районе.
 Лесовое — село в Олевском районе.
 Лесовое — село в Ружинском районе.

Киевская область 
 Лесовое (быв. Чапаево) — село в Полесском районе.

Кировоградская область 
 Лесовое — посёлок городского типа в Александровском районе.

Львовская область 
 Лесовое — село в Бродовской общине Золочевского района.
 Лесовое — село в Топоровском сельском совете Бусской общины Золочевского района.
 Лесовое — село в Турьяновском сельском совете Бусской общины Золочевского района.
 Лесовое — село в Чаныжском сельском совете Бусской общины Золочевского района.
 Лесовое — село в Червоноградском районе.

Николаевская область 
 Лесовое — село в Братском районе.
 Лесовое — посёлок в Казанковском районе.

Полтавская область 
 Лесовое — село в Миргородском районе.

Ровненская область 
 Лесовое — село в Дубровицком районе.
 Лесовое — село в Рокитновском районе.

Тернопольская область 

Лесовое — до 1991 г. название села Бертники в Монастырисском районе.

Хмельницкая область 
Лесовое (до 2016 г. — Жовтневое) — село в Волочисском районе.

Черкасская область 
 Лесовое — село в Тальновском районе.
 Лесовое (быв. Петровское) — посёлок в Каменском районе.

Черниговская область 
 Лесовое — село в Корюковском районе.
 Лесовое — село в Нежинском районе.
 Лесовое — село в Прилукском районе.

См. также 
 Лесное